Dreamland est un nom notamment porté par  :

Littérature    
 , bande dessinée de Reno Lemaire publié à partir de .

Audiovisuel

Télévision 
 , série télévisée d'animation diffusée du  au  sur BBC ;
 , titre original de Zone 51,  et  de la  de X-Files.

Cinéma 
 , film américain de Jason Matzner sorti en 2006 ;
 , film américain de James P. Lay sorti en 2007 ;
 , titre original de , film islandais de  et Andri Snær Magnason sorti en 2009 ;
 , film dramatique américain sorti en 2019.

Musique 
 , groupe de heavy metal suédois.

Albums 
 , album d'Aztec Camera sorti le  ;
 , album de Beat Circus sorti le  ;
 Dreamland, album de Black Box sorti le  ;
 , album de Joni Mitchell sorti le  ;
 , album de Madeleine Peyroux sorti en 1996 ;
 , album de Robert Miles sorti le  ;
 , album de Robert Plant sorti le  ;
 , album des Yellowjackets sorti le .

Parcs d'attraction 
 Dreamland, aux États-Unis ;
 Dreamland Margate, en Angleterre ;
 Nara Dreamland, au Japon.

Autres 
 , société d'édition parisienne ;
 , enseigne de magasins de jouets belge.

Voir aussi